Tecumseh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tecumseh Township (Kansas)
 Tecumseh Township (Michigan)